Wyre puede referirse a:

 Wyre (Orkney), Escocia
 Municipio de Wyre, Lancashire, Inglaterra
 Río Wyre, Lancashire, Inglaterra
 Wyre Piddle, Worcestershire, Inglaterra